A Firenze
Palazzo Da Cepparello in via del Corso
Palazzo Da Cepparello in via de' Rondinelli
Palazzo Da Cepparello in via delle Pinzochere